Пол Смит ():
 Смит, Пол (род. 1982) — британский боксёр-профессионал, выступающий во второй средней весовой категории.
 Смит, Пол (род. 1946) — английский модельер.
 Смит, Пол Аллен (род. 1960) — американский телеведущий, дизайнер и эксперт по садоводству.
 Смит, Пол Лоуренс (1936—2012) — американский актёр.
 Смит, Пол Рэй (1969—2003) — сержант 1-го класса Армии США, первый американский военнослужащий, удостоенный (посмертно) Медали Почёта во время боевых действий в Ираке.